Molekulska formula -{C22H24N2O8}- se može odnositi na:
 Doksiciklin
 Tetraciklin